Трапе́зникова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Трапезникова, Алёна Алексеевна (род. 1987) — заслуженный мастер спорта России по спортивному ориентированию.
 Трапезникова, Ксения Петровна (1918—1981) — бригадир колхоза в Кировской области, Герой Социалистического Труда (1960).
 Трапезникова, Людмила Викторовна (1936—2014) — заслуженный работник культуры России, академик Международной академии информатизации.
 Трапезникова, Маргарита Фёдоровна (1928—2013) — российский уролог, академик РАМН.
 Трапезникова, Татьяна Александровна (род. 1973) — мастер спорта международного класса (бобслей, конькобежный спорт).